Леократ () — древнегреческое имя.
  — архонт Афин 713—703 годов ;
 Леократ (стратег) — афинский военачальник V века ;
 Леократ (дезертир) — афинянин, который уехал из города, чтобы не участвовать в битве при Херонее 338 года . Его действию была посвящена речь Ликурга Афинского «Против Леократа».